

Персоналії 

Амброз — прізвище.
 Амброз Анатолій Костянтинович (1929—1985) — радянський археолог.
 Амброз Олександр Іванович (1895—1972) — радянський іхтіолог.
 Ян Амброз — ректор Львівського університету.

Топоніми

Амброз — місто, штат Джорджія
 Амброз — місто, штат Північна Дакота

Прізвища